Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова — крупнейшая библиотека в Северо-Казахстанской области, методический центр для городских и районных библиотек области.
Сегодня ОУНБ им. С. Муканова — это 15 функциональных отделов и секторов, в которых трудятся 72 человека, 53 из них библиотечные работники. Обслуживание читателей в библиотеке ведется через систему читальных залов и абонементов, в том числе через Службу электронной доставки документов.
В распоряжении читателей более чем 500-тысячный библиотечный фонд универсального содержания, современно оснащенные компьютеризированные отделы Библиотеки, интернет-центр, доступ к электронному каталогу библиотеки и правовым базам данных.

В ноябре 1996 года у здания библиотеки установлен бюст Сабита Муканова.

История 
Возникновение библиотек в Петропавловске относится к 80-м годам XIX века.

По данным справочника «Памятная книжка Акмолинской области на 1887 г.», Омск, 1887 г. в Петропавловске имелась одна библиотека.

В начале XX века Петропавловская городская библиотека Попечительства о народной трезвости размещалась в городской столовой-чайной. Для неё здесь была выделена отдельная комната. Посетители читали газеты, журналы, книги. Абонемент работал ежедневно, а читальня все часы вместе с работой чайной. На дом книги выдавались всем желающим бесплатно. В 1905 году Петропавловская библиотека насчитывала 2859 человек читателей.

15 апреля 1934 года бюро Карагандинского обкома ВКП(б) постановило: «Предложить ОблОНО не позднее 10 мая 1934 года реорганизовать Петропавловскую городскую центральную библиотеку в областную…».

Городская библиотека в то время была расположена на улице Караванной (ныне К.Сутюшева),14. В передвижном фонде библиотека имела тысячу книг.

В связи с образованием Северо-Казахстанской области в 1936 году Карагандинская областная библиотека переименована в Северо-Казахстанскую областную библиотеку. В 1936 году библиотека приступила к самостоятельному формированию книжного фонда, в рамках средств (13 тысяч рублей), выделенных бюджетом Северо-Казахстанской области.

C 1941 по 1973 годы библиотека располагалась в одноэтажном здании по ул. Ленина (ныне Конституции Казахстана)41.

В 1973 году в городе Петропавлоск построили новое здание библиотеки. В связи с расширением площади в библиотеке были образованы отделы: книгохранения, обслуживания специалистов сельского хозяйства, литературы по искусству, литературы на иностранных языках, межбиблиотечный абонемент, обменно-резервный фонд.

Постановлением Совета Министров Казахской ССР 23 мая 1973 года библиотеке было присвоено имя Сабита Муканова.

В Библиотеке имеется два музея:
 Мемориальная комната-музей Сабита Муканова, открыта в 1980 году.
 Музей редкой книги, создан в 1996 году.

Фонды Библиотеки

Основной книжный фонд 
Книжный фонд ОУНБ им. С. Муканова насчитывает более 500 тысяч книг. Кроме книг, библиотека получает свыше 500 наименований отечественных, зарубежных периодических изданий на государственном и других языках. В состав фонда входят: книги, периодика, аудиокниги, электронные издания, карты, нотные издания. Особую ценность фонда представляют коллекция редких книжных собраний — 16—17 вв.

Электронный фонд 
Электронный фонд начал создаваться с 90-х годов прошлого века. Объем фонда по состоянию на январь 2013 года составляет около 500 э-копии.

Краеведческий фонд 
Фонд составляет 2,5 тыс. экземпляров.
Основу краеведческого фонда составляют книги и брошюры о Северо-Казахстанской области, о жизни и деятельности видных местных жителях, местные справочники, путеводители, слайды и фотографии с достопримечательностями города Петропавловска, произведения местных авторов. В фонде имеются интересные и редкие издания: «Памятная книжка и Адрес-Календарь Акмолинской области на 1912 год», «Памятная книжка Акмолинской области на 1887 год. Адрес-Календарь и географическо-статистические сведения», «Справочник по г. Петропавловску Акмолинской губернии — на 1925 год». Информационные ресурсы о крае включают в себя: краеведческий фонд, картотеки: «Редкий фонд Северо — Казахстанского архива» и «Хроника дат и событий Северо — Казахстанской области».

Фонд отдела литературы по искусству 
Фонд литературы по искусству содержит более 45 тыс. экз. печатных и электронных документов по всем видам искусств: книги по музыке, кино, театру, изобразительному искусству, архитектуре, музейному делу; альбомы по живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладному искусству, нотные издания, видео и компакт-диски. Наиболее ценной частью фонда являются книги, изданные в рамках государственной программы «Культурное наследие».

Фонд литературы на иностранных языках 
Фонд составляет свыше 7 тыс. изданий на многих языках народов мира: языковые и отраслевые словари и справочники, методические и учебные издания в помощь изучению и преподаванию иностранных языков; издания по разным отраслям науки и техники, беллетристика, страноведческая литература на разных языках мира.

Фонд редких и ценных изданий 
Основу редкого фонда составляют книги из:
 общественной библиотеки, при Петропавловской городской управе (1880 год),
 библиотеки Петропавловского реального училища,
 Петропавловской женской гимназии,
 частных библиотек купов Казанцевых и Смолиных.
Фонд редких изданий на 2012 год насчитывает около 3000 единиц хранения, пополнялся за счет книг, выписываемых из букинистических магазинов, книг, подаренных читателями.

Комната-музей им. С. Муканова 
Литературно-мемориальная комната-музей С.Муканова была открыта в 1980 году в год 80-летия писателя. На торжественном открытии присутствовал Габит Мусрепов.

Экспозиция музея, расположенная в стилизованной юрте, состоит из большого количества документальных материалов, фотографий и пояснительных текстов, магнитофонных лент с записями голоса писателя. В комнате-музее собраны личные вещи писателя: чернильный прибор, которым С.Муканов писал роман «Светлая любовь», трость, берек, кобыз, чапан и др.

В «Книге отзывов» оставили свои записи: Е.Евтушенко, И.Есенберлин, А.Кекилбаев, Б.Тулегенова и другие деятели культуры, зарубежные гости.

Музей редких книг 
Музей редкой книги открыт в 1996 году. Предмет особой гордости музея — редкий фонд, включающий около 3 тыс. экз. изданий. В нем собраны прижизненные и первые издания классиков литературы, искусства, науки, замечательные образцы полиграфического и переплетного искусства. В библиотеке читатель может перелистать страницы первой русской датированной книги «Остромирова Евангелия» (1056—1057). В музее можно найти многотомные энциклопедические издания, ценность которых не потеряна и по сегодняшний день: энциклопедические словари Брокгауза и Ефрона (1890—1907), братьев Гранат. Все мероприятия, связанные с историей книги, проходят в музее, ежегодно проводятся Дни Славянской письменности и культуры. К Всемирному дню книги 23 апреля проводятся просмотры литературы, обзоры, связанные с историей книги «Тысячелетие русской книжности». Регулярно проводятся экскурсии по музею.

Мероприятия 
Ежегодно библиотекой проводится свыше 100 только крупных массовых мероприятий, которые посещают около 5 тыс. человек.
Республиканские и областные конференции, дни информации, творческие встречи, круглые столы, литературные вечера, заседания клубов, экскурсии, презентации книг, Дни открытых дверей, веб-чаты, мастер-классы, просмотры новых поступлений и многое другое, — стали неотъемлемой частью интеллектуальной и творческой жизни нашего города.
Оформляются постоянно действующие книжно-иллюстративные выставки, выставки-сюрпризы, выставки-феерии, феерии новых книг, информационно-книжные площадки, книжные бренды, журнальные аллеи и многое другое.

Режим работы библиотеки 
Библиотека работает для пользователей с 10.00 до 19.00 без перерыва.
Виртуальная справочная служба работает круглосуточно.
Последний четверг каждого месяца — санитарный день.
Выходной день — понедельник.

Ссылки 
 Сайт Северо-Казахстанской универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова
 Электронная библиотека Северо-Казахстанской универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова
 Литературная карта Северо-Казахстанской универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова

Примечания 

Организации, основанные в 1934 году
Появились в 1934 году в Казахстане
Библиотеки, основанные в 1930-е годы
Научные библиотеки Казахстана
Культурные организации Петропавловска
Образование в Петропавловске